Spisak vetrenjača sa fotografijama, gps pozicijama i osnovnim podacima. Pristup vetrenjači u Karađorđevu nije moguć bez dozvole vojnih vlasti. Spisku je dodata i jedina preostala suvača - mlin na suvom, koji koristi konjski pogon. Spisak je napravljen na osnovu dostupnih podataka i ličnih poseta. Spisak je konačan.

Značenje navoda
Stanje:
- "kompletna", sačuvan je mehanizam (osim krila, koja ne poseduje ni jedan od objekata)
- "napuštena" o zgradi se ne vodi briga
- "urušena" delovi zgrade su u padu
- "prenamena", zgrada se koristi u druge namene
Pristup (ne odnosi se na ulazak u zgradu):
- "slobodan", pristup je potpuno slobodan
- "privatni posed", objekt se nalazi u okviru privatnog poseda
- "vojni kompleks", objekt se nalazi u okviru vojnog kompleksa
Posete (ulazak u zgradu):
- "uslovno", vlasnik imanja ili domaćin (iz komšiluka) otključava objekt
- "po najavi", poseta se mora najaviti
- "ne za turiste", pristup turistima i radoznalcima nije omogućen
- "nisu preporučljive", iz bezbednosnih razloga
- "nisu moguće"

Ветрењаче у Србији
Култура Србије